Croatia Open Umag 2018, właśc. Plava Laguna Croatia Open Umag 2018 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Croatia Open Umag rozgrywany w dniach 16–22 lipca w Umagu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 561 345 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Chorwacji